Mammillaria mazatlanensis es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémico de Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora en México. Su hábitat natural son los áridos desiertos.

Descripción
Mammillaria mazatlanensis es corto columnar con cuerpo gris-verdoso, que brota desde abajo hacia arriba, para formar grupos más grandes. Los principales tallos son de hasta 12 a 15 centímetros de largo y de 4 a 5 centímetros de diámetro. Las axilas son apenas lanudas y con cerdas. Los 12 a 18 espinas radiales son de 1 centímetro de largo y blancas. Ligeramente más largas son los 3 a 4 espinas centrales. Son de color marrón claro a veces uno está en forma de gancho. Las flores son tubulares de 4 cm de largo flores, de color púrpura y rosa. Los frutos son de color rojizo-amarillo o marrón. Las semillas son de color negro.

Taxonomía
Mammillaria mazatlanensis fue descrita por K.Schum. ex Gurke y publicado en Monatsschrift für Kakteenkunde 11: 154. 1901.
Etimología 
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

mazatlanensis: epíteto geográfico que alude a su localización en Mazatlán.
Variedad aceptada
 Mammillaria mazatlanensis subsp. patonii (Bravo) D.R. Hunt
Sinonimia
Chilita mazatlanensis
Ebnerella mazatlanensis
Neomammillaria occidentalis
Chilita occidentalis
Mammillaria occidentalis
Ebnerella occidentalis
Neomammillaria patonii
Mammillaria patonii

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Mammillaria&species=mazatlanensis

Flora de México
mazatlanensis
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1901
Plantas descritas por K.Schum. 
Plantas descritas por Gürke